Denne isotoptabel viser alle grundstoffers kendte isotoper, sorteret efter stigende atomnummer fra venstre til højre og stigende antal neutroner fra top til bund. Isotopers radioaktive halveringstider er kategoriseret i intervaller og vist ved isotopens cellefarve. Isotoper, der har flere forskellige henfaldsvarianter, vises ved at cellen har forskellig for- og baggrundsfarve.

{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" width="100%"
|+ Komplet liste over kendte isotoper
|-----
! p
<th>1
! 2
|-----
|
! H
<th>He
! 3
<th>4
|-----
! n
| bgcolor="#ff9999" | H ||
! Li
<th>Be
! 5
<th>6
|-----
! 1
| bgcolor="#ff9999" | D || bgcolor="#ff9999" | 3He
|
 || 
! B
<th>C
! 7
|-----
! 2
| bgcolor="#ffcc66" | T || bgcolor="#ff9999" | 4He
<td>5Li
<td>6Be
|
<td>8C
! N
<th>8
|-----
! 3
|
<td>5He
| bgcolor="#ff9999" | 6Li || bgcolor="#66ccff" | 7Be
<td>8B
<td>9C
|
! O
<th>9
|-----
! 4
|
<td>6He
| bgcolor="#ff9999" | 7Li
<td>8Be
<td>9B
<td>10C
<td>11N
|
! F
<th>10
|-----
! 5
|
 || 
<td>8Li
| bgcolor="#ff9999" | 9Be || bgcolor="#ff9999" | 10B
<td>11C
<td>12N
<td>13O
|
! Ne
<th>11
|-----
|
! 6
<td>8He
<td>9Li
| bgcolor="#ffcc66" | 10Be || bgcolor="#ff9999" | 11B
| bgcolor="#ff9999" | 12C
<td>13N
<td>14O
|
 || 
! Na
<th>12
|-----
|
! 7
|
 || 
<td>11Be
<td>12B
| bgcolor="#ff9999" | 13C || bgcolor="#ff9999" | 14N
<td>15O
<td>16F
<td>17Ne
|
! Mg
<th>13
|-----
|
 || 
! 8
<td>11Li
<td>12Be
<td>13B
| bgcolor="#ffcc66" | 14C || bgcolor="#ff9999" | 15N
| bgcolor="#ff9999" | 16O
<td>17F
<td>18Ne
<td>19Na
<td>20Mg
! Al
<th>14
|-----
|
 || 
! 9
|
 || 
<td>14B
<td>15C
<td>16N
| bgcolor="#ff9999" | 17O
<td>18F
<td>19Ne
<td>20Na
<td>21Mg
|
! Si
<th>15
|-----
| colspan="3" |
! 10
<td>14Be
<td>15B
<td>16C
<td>17N
| bgcolor="#ff9999" | 18O || bgcolor="#ff9999" | 19F
| bgcolor="#ff9999" | 20Ne
<td>21Na
<td>22Mg
<td>23Al
|
! P
<th>16
|-----
| colspan="3" |
! 11
|
 || 
<td>17C
<td>18N
<td>19O
<td>20F
| bgcolor="#ff9999" | 21Ne || bgcolor="#66ffcc" | 22Na
<td>23Mg
<td>24Al
<td>25Si
|
! S
<th>17
|-----
| colspan="4" |
! 12
<td>17B
<td>18C
<td>19N
<td>20O
<td>21F
| bgcolor="#ff9999" | 22Ne || bgcolor="#ff9999" | 23Na
| bgcolor="#ff9999" | 24Mg
<td>25Al
<td>26Si
<td>27P
|
! Cl
<th>18
|-----
| colspan="4" |
! 13
|
<td>19C
<td>20N
<td>21O
<td>22F
<td>23Ne
<td>24Na
| bgcolor="#ff9999" | 25Mg
<td><div style="background-color: yellow;">26Al</div>
<td>27Si
<td>28P
<td>29S
|
! Ar
<th>19
|-----
| colspan="5" |
! 14
|
<td>21N
<td>22O
<td>23F
<td>24Ne
<td>25Na
| bgcolor="#ff9999" | 26Mg || bgcolor="#ff9999" | 27Al
| bgcolor="#ff9999" | 28Si
<td>29P
<td>30S
<td>31Cl
|
! K
<th>20
|-----
| colspan="6" |
! 15
|
<td>23O
<td>24F
<td>25Ne
<td>26Na
<td>27Mg
<td>28Al
| bgcolor="#ff9999" | 29Si
<td>30P
<td>31S
<td>32Cl
<td>33Ar
|
! Ca
|-----
| colspan="7" |
! 16
<td>24O
<td>25F
<td>26Ne
<td>27Na
<td>28Mg
<td>29Al
| bgcolor="#ff9999" | 30Si || bgcolor="#ff9999" | 31P
| bgcolor="#ff9999" | 32S
<td>33Cl
<td>34Ar
<td>35K
|
! 21
|-----
| colspan="8" |
! 17
|
<td>27Ne
<td>28Na
<td>29Mg
<td>30Al
<td>31Si
| bgcolor="#66ccff" | 32P || bgcolor="#ff9999" | 33S
<td>34Cl
<td>35Ar
<td>36K
<td>37Ca
! Sc
<th>22
|-----
| colspan="9" |
! 18
|
<td>29Na
<td>30Mg
<td>31Al
| bgcolor="#66ffcc" | 32Si || bgcolor="#66ccff" | 33P
| bgcolor="#ff9999" | 34S
| bgcolor="#ff9999" | 35Cl || bgcolor="#ff9999" | 36Ar
<td>37K
<td>38Ca
|
! Ti
<th>23
|-----
| colspan="9" |
! 19
|
<td>30Na
<td>31Mg
<td>32Al
<td>33Si
<td>34P
| bgcolor="#66ccff" | 35S || bgcolor="#ffff33" | 36Cl
| bgcolor="#66ccff" | 37Ar
<td>38K
<td>39Ca
<td>40Sc
<td>41Ti
! V
<th>24
|-----
| colspan="9" |
! 20
|
<td>31Na
<td>32Mg
<td>33Al
<td>34Si
<td>35P
| bgcolor="#ff9999" | 36S || bgcolor="#ff9999" | 37Cl
| bgcolor="#ff9999" | 38Ar
| bgcolor="#ff9999" | 39K || bgcolor="#ff9999" | 40Ca
<td>41Sc
<td>42Ti
|
! Cr
<th>25
|-----
| colspan="9" |
! 21
|
<td>32Na
|
<td>34Al
<td>35Si
<td>36P
<td>37S
<td>38Cl
| bgcolor="#66ff00" | 39Ar || bgcolor="#ffcc66" | 40K
| bgcolor="#ffff33" | 41Ca
<td>42Sc
<td>43Ti
<td>44V
<td>45Cr
! Mn
<th>26
|-----
| colspan="9" |
! 22
|
<td>33Na
|
 || 
<td>36Si
<td>37P
<td>38S
<td>39Cl
| bgcolor="#ff9999" | 40Ar || bgcolor="#ff9999" | 41K
| bgcolor="#ff9999" | 42Ca
<td>43Sc
| bgcolor="#66ff00" | 44Ti ||
<td>46Cr
|
! Fe
<th>27
|-----
| colspan="13" |
! 23
|
<td>38P
<td>39S
<td>40Cl
<td>41Ar
<td>42K
| bgcolor="#ff9999" | 43Ca || bgcolor="#cc99ff" | 44Sc
<td>45Ti
<td>46V
<td>47Cr
|
<td>49Fe
! Co
<th>28
|-----
| colspan="13" |
! 24
|
<td>39P
<td>40S
<td>41Cl
| bgcolor="#66ff00" | 42Ar
<td>43K
| bgcolor="#ff9999" | 44Ca || bgcolor="#ff9999" | 45Sc
| bgcolor="#ff9999" | 46Ti
<td>47V
<td>48Cr
<td>49Mn
<td>50Fe
|
! Ni
<th>29
|-----
| colspan="14" |
! 25
|
 || 
<td>42Cl
<td>43Ar
<td>44K
| bgcolor="#66ffcc" | 45Ca
<td><div style="background: #66ccff;">46Sc</div>
| bgcolor="#ff9999" | 47Ti || bgcolor="#66ccff" | 48V
<td>49Cr
<td>50Mn
<td>51Fe
|
<td>53Ni
! Cu
<th>30
|-----
| colspan="15" |
! 26
|
<td>43Cl
<td>44Ar
<td>45K
| bgcolor="#ff9999" | 46Ca || bgcolor="#cc99ff" | 47Sc
| bgcolor="#ff9999" | 48Ti
| bgcolor="#66ffcc" | 49V || bgcolor="#ff9999" | 50Cr
<td>51Mn
<td>52Fe
<td>53Co
<td>54Ni
|
! Zn
<th>31
|-----
| colspan="15" |
! 27
|
 || 
<td>45Ar
<td>46K
| bgcolor="#cc99ff" | 47Ca || bgcolor="#cc99ff" | 48Sc
| bgcolor="#ff9999" | 49Ti
| bgcolor="#ffcc66" | 50V || bgcolor="#66ccff" | 51Cr
<td>52Mn
<td>53Fe
<td>54Co
<td>55Ni
|
<td>57Zn
! Ga
<th>32
|-----
| colspan="16" |
! 28
|
<td>46Ar
<td>47K
| bgcolor="#ff9999" | 48Ca
<td>49Sc
| bgcolor="#ff9999" | 50Ti || bgcolor="#ff9999" | 51V
| bgcolor="#ff9999" | 52Cr
| bgcolor="#ffff33" | 53Mn || bgcolor="#ff9999" | 54Fe
<td>55Co
| bgcolor="#cc99ff" | 56Ni || colspan="3" |
! Ge
|-----
| colspan="16" |
! 29
|
 || 
<td>48K
<td>49Ca
<td>50Sc
<td>51Ti
<td>52V
| bgcolor="#ff9999" | 53Cr || bgcolor="#66ffcc" | 54Mn
| bgcolor="#66ffcc" | 55Fe
| bgcolor="#66ccff" | 56Co || bgcolor="#cc99ff" | 57Ni
<td>58Cu
|
 || 
<td>61Ge
|-----
| colspan="17" |
! 30
|
<td>49K
<td>50Ca
<td>51Sc
<td>52Ti
<td>53V
| bgcolor="#ff9999" | 54Cr || bgcolor="#ff9999" | 55Mn
| bgcolor="#ff9999" | 56Fe
| bgcolor="#66ffcc" | 57Co || bgcolor="#ff9999" | 58Ni
<td>59Cu
<td>60Zn
|-----
| colspan="17" |
! 31
|
<td>50K
|
 || 
<td>53Ti
<td>54V
<td>55Cr
<td>56Mn
| bgcolor="#ff9999" | 57Fe
<td><div style="background: #66ccff;">58Co</div>
| bgcolor="#ffff33" | 59Ni
<td>60Cu
<td>61Zn
|
 || 
! 33
|-----
| colspan="21" |
! 32
|
<td>55V
<td>56Cr
<td>57Mn
| bgcolor="#ff9999" | 58Fe || bgcolor="#ff9999" | 59Co
| bgcolor="#ff9999" | 60Ni
<td>61Cu
<td>62Zn
<td>63Ga
<td>64Ge
! As
<th>34
|-----
| colspan="22" |
! 33
|
<td>57Cr
<td>58Mn
| bgcolor="#66ccff" | 59Fe
<td>60Co
| bgcolor="#ff9999" | 61Ni
<td>62Cu
<td>63Zn
<td>64Ga
<td>65Ge
|
! Se
<th>35
! 36
|-----
| colspan="23" |
! 34
|
<td>59Mn
| bgcolor="#ffff33" | 60Fe
<td>61Co
| bgcolor="#ff9999" | 62Ni || bgcolor="#ff9999" | 63Cu
| bgcolor="#ff9999" | 64Zn
<td>65Ga
<td>66Ge
|
<td>68Se
! Br
<th>Kr
! 37
|-----
| colspan="24" |
! 35
|
<td>61Fe
<td>62Co
| bgcolor="#66ff00" | 63Ni
<td>64Cu
| bgcolor="#66ffcc" | 65Zn
<td>66Ga
<td>67Ge
<td>68As
<td>69Se
|
 || 
! Rb
|-----
| colspan="24" |
! 36
|
<td>62Fe
<td>63Co
| bgcolor="#ff9999" | 64Ni || bgcolor="#ff9999" | 65Cu
| bgcolor="#ff9999" | 66Zn
| bgcolor="#cc99ff" | 67Ga || bgcolor="#66ffcc" | 68Ge
<td>69As
<td>70Se
|
<td>72Kr
|
! 38
|-----
| colspan="25" |
! 37
|
<td>64Co
<td>65Ni
<td>66Cu
| bgcolor="#ff9999" | 67Zn
<td>68Ga
| bgcolor="#cc99ff" | 69Ge
<td>70As
<td>71Se
<td>72Br
<td>73Kr
<td>74Rb
! Sr
<th>39
|-----
| colspan="26" |
! 38
|
| bgcolor="#cc99ff" | 66Ni
| bgcolor="#cc99ff" | 67Cu
| bgcolor="#ff9999" | 68Zn || bgcolor="#ff9999" | 69Ga
| bgcolor="#ff9999" | 70Ge
| bgcolor="#cc99ff" | 71As || bgcolor="#cc99ff" | 72Se
<td>73Br
<td>74Kr
<td>75Rb
|
! Y
<th>40
|-----
| colspan="26" |
! 39
|
<td>67Ni
<td>68Cu
<td>69Zn
<td>70Ga
<td><div style="background: #66ccff;">71Ge</div>
| bgcolor="#cc99ff" | 72As
<td>73Se
<td>74Br
<td>75Kr
<td>76Rb
<td>77Sr
|
! Zr
|-----
| colspan="26" |
! 40
|
<td>68Ni
<td>69Cu
| bgcolor="#ff9999" | 70Zn || bgcolor="#ff9999" | 71Ga
| bgcolor="#ff9999" | 72Ge
| bgcolor="#66ccff" | 73As || bgcolor="#ff9999" | 74Se
<td>75Br
<td>76Kr
<td>77Rb
<td>78Sr
|-----
| colspan="27" |
! 41
|
<td>70Cu
<td>71Zn
<td>72Ga
| bgcolor="#ff9999" | 73Ge || bgcolor="#66ccff" | 74As
| bgcolor="#66ffcc" | 75Se
<td>76Br
<td>77Kr
<td>78Rb
<td>79Sr
|
<td>81Zr
! 41
|-----
| colspan="28" |
! 42
|
| bgcolor="#cc99ff" | 72Zn
<td>73Ga
| bgcolor="#ff9999" | 74Ge || bgcolor="#ff9999" | 75As
| bgcolor="#ff9999" | 76Se
<td>77Br
| bgcolor="#ff9999" | 78Kr
<td>79Rb
<td>80Sr
<td>81Y
<td>82Zr
! Nb
<th>42
|-----
| colspan="28" |
! 43
|
<td>73Zn
<td>74Ga
<td>75Ge
| bgcolor="#cc99ff" | 76As
<td>77Se
<td>78Br
<td>79Kr
<td>80Rb
<td>81Sr
<td>82Y
<td>83Zr
<td>84Nb
! Mo
|-----
| colspan="28" |
! 44
|
<td>74Zn
<td>75Ga
| bgcolor="#ff9999" | 76Ge || bgcolor="#cc99ff" | 77As
| bgcolor="#ff9999" | 78Se
<td><div style="background: #ff9999;">79Br</div>
| bgcolor="#ff9999" | 80Kr
<td>81Rb
| bgcolor="#66ccff" | 82Sr
<td>83Y
<td>84Zr
|
 || 
! 43
|-----
| colspan="28" |
! 45
|
<td>75Zn
<td>76Ga
<td>77Ge
<td>78As
<td>79Se
<td>80Br
<td>81Kr
<td>82Rb
<td>83Sr
<td>84Y
<td>85Zr
<td>86Nb
<td>87Mo
! Tc
|-----
| colspan="28" |
! 46
|
<td>76Zn
<td>77Ga
<td>78Ge
<td>79As
| bgcolor="#ff9999" | 80Se || bgcolor="#ff9999" | 81Br
| bgcolor="#ff9999" | 82Kr
| bgcolor="#66ccff" | 83Rb || bgcolor="#ff9999" | 84Sr
<td>85Y
<td>86Zr
<td>87Nb
<td>88Mo
|
! 44
|-----
| colspan="28" |
! 47
|
<td>77Zn
<td>78Ga
<td>79Ge
<td>80As
<td>81Se
<td>82Br
<td>83Kr
<td>84Rb
<td>85Sr
<td>86Y
<td>87Zr
<td>88Nb
<td>89Mo
<td>90Tc
! Ru
<th>45
|-----
| colspan="29" |
! 48
|
<td>79Ga
<td>80Ge
<td>81As
| bgcolor="#ff9999" | 82Se
<td>83Br
| bgcolor="#ff9999" | 84Kr || bgcolor="#ff9999" | 85Rb
| bgcolor="#ff9999" | 86Sr
<td><div style="background: #cc99ff;">87Y</div>
| bgcolor="#66ccff" | 88Zr
<td>89Nb
<td>90Mo
<td>91Tc
<td>92Ru
! Rh
<th>46
|-----
| colspan="29" |
! 49
|
<td>80Ga
<td>81Ge
<td>82As
<td>83Se
<td>84Br
<td>85Kr
<td>86Rb
<td>87Sr
<td>88Y
<td>89Zr
<td>90Nb
<td>91Mo
<td>92Tc
<td>93Ru
|
! Pd
<th>47
! 48
|-----
| colspan="29" |
! 50
|
<td>81Ga
<td>82Ge
<td>83As
<td>84Se
<td>85Br
| bgcolor="#ff9999" | 86Kr || bgcolor="#ffcc66" | 87Rb
| bgcolor="#ff9999" | 88Sr
<td>89Y
<td>90Zr
| bgcolor="#66ccff" | 91Nb
| bgcolor="#ff9999" | 92Mo
<td>93Tc
<td>94Ru
<td>95Rh
|
! Ag
<th>Cd
|-----
| colspan="29" |
! 51
|
<td>82Ga
<td>83Ge
<td>84As
<td>85Se
<td>86Br
<td>87Kr
<td>88Rb
| bgcolor="#66ccff" | 89Sr
<td><div style="background: #cc99ff;">90Y</div>
| bgcolor="#ff9999" | 91Zr
| bgcolor="#66ccff" | 92Nb
<td>93Mo
<td>94Tc
<td>95Ru
<td>96Rh
<td>97Pd
|-----
| colspan="29" |
! 52
|
<td>83Ga
<td>84Ge
<td>85As
<td>86Se
<td>87Br
<td>88Kr
<td>89Rb
| bgcolor="#66ff00" | 90Sr
<td>91Y
| bgcolor="#ff9999" | 92Zr
| bgcolor="#66ff00" | 93Nb
| bgcolor="#ff9999" | 94Mo
| bgcolor="#66ccff" | 95Tc
| bgcolor="#ff9999" | 96Ru
<td>97Rh
<td>98Pd
<td>99Ag
<td>100Cd
! 49
|-----
| colspan="30" |
! 53
|
 || 
<td>86As
<td>87Se
<td>88Br
<td>89Kr
<td>90Rb
<td>91Sr
<td>92Y
| bgcolor="#ffff33" | 93Zr
<td>94Nb
| bgcolor="#ff9999" | 95Mo
<td>96Tc
| bgcolor="#cc99ff" | 97Ru
<td>98Rh
<td>99Pd
<td>100Ag
<td>101Cd
! In
<th>50
! 51
<th>52
|-----
| colspan="31" |
! 54
|
<td>87As
<td>88Se
<td>89Br
<td>90Kr
<td>91Rb
<td>92Sr
<td>93Y
| bgcolor="#ff9999" | 94Zr
| bgcolor="#cc99ff" | <div style="background: #66ccff;">95Nb</div>
| bgcolor="#ff9999" | 96Mo
| bgcolor="#66ccff" | 97Tc
| bgcolor="#ff9999" | 98Ru
<td>99Rh
| bgcolor="#cc99ff" | 100Pd
<td>101Ag
<td>102Cd
|
! Sn
<th>Sb
! Te
|-----
| colspan="32" |
! 55
|
<td>89Se
<td>90Br
<td>91Kr
<td>92Rb
<td>93Sr
<td>94Y
| bgcolor="#66ccff" | 95Zr
<td>96Nb
| bgcolor="#ff9999" | 97Mo || bgcolor="#ffff33" | 98Tc
| bgcolor="#ff9999" | 99Ru
<td>100Rh
<td>101Pd
<td>102Ag
<td>103Cd
<td>104In
|
 || 
<td>107Te
|-----
| colspan="33" |
! 56
|
<td>91Br
<td>92Kr
<td>93Rb
<td>94Sr
<td>95Y
| bgcolor="#ff9999" | 96Zr
<td>97Nb
| bgcolor="#ff9999" | 98Mo
<td>99Tc
| bgcolor="#ff9999" | 100Ru
| bgcolor="#cc99ff" | 101Rh
| bgcolor="#ff9999" | 102Pd
<td>103Ag
<td>104Cd
<td>105In
|
 || 
<td>108Te
|-----
| colspan="33" |
! 57
<td>91Se
<td>92Br
<td>93Kr
<td>94Rb
<td>95Sr
<td>96Y
<td>97Zr
<td>98Nb
| bgcolor="#cc99ff" | 99Mo
<td>100Tc
| bgcolor="#ff9999" | 101Ru
| bgcolor="#66ffcc" | 102Rh
| bgcolor="#66ccff" | 103Pd
<td>104Ag
<td>105Cd
<td>106In
<td>107Sn
|
<td>109Te
! 53
<th>54
|-----
| colspan="34" |
! 58
|
<td>94Kr
<td>95Rb
<td>96Sr
<td>97Y
<td>98Zr
<td>99Nb
| bgcolor="#ff9999" | 100Mo
<td>101Tc
| bgcolor="#ff9999" | 102Ru
<td><div style="background: #ff9999;">103Rh</div>
| bgcolor="#ff9999" | 104Pd
<td>105Ag
| bgcolor="#ff9999" | 106Cd
<td>107In
<td>108Sn
|
 || 
! I
<th>Xe
! 55
|-----
| colspan="34" |
! 59
|
<td>95Kr
<td>96Rb
<td>97Sr
<td>98Y
<td>99Zr
<td>100Nb
<td>101Mo
<td>102Tc
| bgcolor="#66ccff" | 103Ru
<td>104Rh
| bgcolor="#ff9999" | 105Pd
| bgcolor="#cc99ff" | 106Ag
<td>107Cd
<td>108In
<td>109Sn
<td>110Sb
<td>111Te
|
<td>113Xe
! Cs
|-----
| colspan="35" |
! 60
|
<td>97Rb
<td>98Sr
<td>99Y
<td>100Zr
<td>101Nb
<td>102Mo
<td>103Tc
| bgcolor="#ff9999" | 104Ru
<td>105Rh
| bgcolor="#ff9999" | 106Pd
<td>107Ag
| bgcolor="#ff9999" | 108Cd
<td>109In
<td>110Sn
<td>111Sb
<td>112Te
| colspan="3" |
! 56
|-----
| colspan="35" |
! 61
<td>97Kr
<td>98Rb
<td>99Sr
<td>100Y
<td>101Zr
<td>102Nb
<td>103Mo
<td>104Tc
| bgcolor="#cc99ff" | 105Ru
<td>106Rh
<td><div style="background: #ffff33;">107Pd</div>
| bgcolor="#66ff00" | 108Ag
| bgcolor="#66ffcc" | 109Cd
<td>110In
<td>111Sn
<td>112Sb
<td>113Te
|
<td>115Xe
<td>116Cs
! Ba
|-----
| colspan="35" |
! 62
|
<td>99Rb
|
 || 
<td>102Zr
<td>103Nb
<td>104Mo
<td>105Tc
| bgcolor="#66ffcc" | 106Ru
<td>107Rh
| bgcolor="#ff9999" | 108Pd
<td>109Ag
| bgcolor="#ff9999" | 110Cd
<td>111In
| bgcolor="#ff9999" | 112Sn
<td>113Sb
<td>114Te
<td>115I
<td>116Xe
<td>117Cs
|-----
| colspan="36" |
! 63
|
 || 
<td>102Y
|
<td>104Nb
<td>105Mo
<td>106Tc
<td>107Ru
<td>108Rh
<td>109Pd
| bgcolor="#66ffcc" | 110Ag
<td>111Cd
<td>112In
<td>113Sn
<td>114Sb
<td>115Te
<td>116I
<td>117Xe
<td>118Cs
<td>119Ba
! 57
|-----
| colspan="38" |
! 64
|
 || 
<td>105Nb
<td>106Mo
<td>107Tc
<td>108Ru
<td>109Rh
| bgcolor="#ff9999" | 110Pd
<td><div style="background: #cc99ff;">111Ag</div>
| bgcolor="#ff9999" | 112Cd
<td>113In
| bgcolor="#ff9999" | 114Sn
<td>115Sb
<td>116Te
<td>117I
<td>118Xe
<td>119Cs
|
! La
|-----
| colspan="39" |
! 65
|
<td>106Nb
<td>107Mo
<td>108Tc
<td>109Ru
<td>110Rh
<td>111Pd
<td>112Ag
| bgcolor="#66ff00" | 113Cd
| bgcolor="#66ccff" | 114In
| bgcolor="#ff9999" | 115Sn
<td>116Sb
<td>117Te
<td>118I
<td>119Xe
<td>120Cs
<td>121Ba
|-----
| colspan="40" |
! 66
|
<td>108Mo
<td>109Tc
<td>110Ru
<td>111Rh
<td>112Pd
<td>113Ag
| bgcolor="#ff9999" | 114Cd
<td>115In
| bgcolor="#ff9999" | 116Sn
<td>117Sb
| bgcolor="#cc99ff" | 118Te
<td>119I
<td>120Xe
<td>121Cs
<td>122Ba
|-----
| colspan="41" |
! 67
|
<td>110Tc
<td>111Ru
<td>112Rh
<td>113Pd
<td>114Ag
| bgcolor="#66ccff" | <div style="background: #cc99ff;">115Cd</div>
<td>116In
| bgcolor="#66ccff" | 117Sn
<td>118Sb
| bgcolor="#cc99ff" | 119Te
<td>120I
<td>121Xe
<td>122Cs
<td>123Ba
|
! 58
|-----
| colspan="42" |
! 68
|
<td>112Ru
<td>113Rh
<td>114Pd
<td>115Ag
| bgcolor="#ff9999" | 116Cd
<td>117In
| bgcolor="#ff9999" | 118Sn
| bgcolor="#cc99ff" | 119Sb
| bgcolor="#ff9999" | 120Te
<td>121I
<td>122Xe
<td>123Cs
<td>124Ba
<td>125La
! Ce
|-----
| colspan="42" |
! 69
|
<td>113Ru
<td>114Rh
<td>115Pd
<td>116Ag
<td>117Cd
<td>118In
| bgcolor="#66ffcc" | 119Sn
| bgcolor="#cc99ff" | 120Sb
| bgcolor="#66ffcc" | 121Te
<td>122I
<td>123Xe
<td>124Cs
<td>125Ba
<td>126La
|-----
| colspan="44" |
! 70
|
<td>116Pd
<td>117Ag
<td>118Cd
<td>119In
| bgcolor="#ff9999" | 120Sn
| bgcolor="#ff9999" | 121Sb
| bgcolor="#ff9999" | 122Te
<td>123I
| bgcolor="#ff9999" | 124Xe
<td>125Cs
<td>126Ba
<td>127La
|
! 59
|-----
| colspan="44" |
! 71
|
<td>117Pd
<td>118Ag
<td>119Cd
<td>120In
| bgcolor="#66ff00" | <div style="background: #cc99ff;">121Sn</div>
<td>122Sb
| bgcolor="#66ffcc" | 123Te
| bgcolor="#cc99ff" | 124I
<td>125Xe
<td>126Cs
<td>127Ba
<td>128La
<td>129Ce
! Pr
<th>60
|-----
| colspan="44" |
! 72
|
<td>118Pd
<td>119Ag
<td>120Cd
<td>121In
| bgcolor="#ff9999" | 122Sn
| bgcolor="#ff9999" | 123Sb
| bgcolor="#ff9999" | 124Te
| bgcolor="#66ccff" | 125I
| bgcolor="#ff9999" | 126Xe
<td>127Cs
| bgcolor="#cc99ff" | 128Ba
<td>129La
<td>130Ce
|
! Nd
|-----
| colspan="45" |
! 73
|
<td>120Ag
<td>121Cd
<td>122In
<td>123Sn
<td>124Sb
| bgcolor="#66ccff" | 125Te
| bgcolor="#66ccff" | 126I
<td>127Xe
<td>128Cs
<td>129Ba
<td>130La
<td>131Ce
<td>132Pr
|
! 61
<th>62
! 63
|-----
| colspan="45" |
! 74
|
<td>121Ag
<td>122Cd
<td>123In
| bgcolor="#ff9999" | 124Sn
| bgcolor="#66ffcc" | 125Sb
| bgcolor="#ff9999" | 126Te
| bgcolor="#ff9999" | 127I
| bgcolor="#ff9999" | 128Xe
| bgcolor="#cc99ff" | 129Cs
| bgcolor="#ff9999" | 130Ba
<td>131La
<td>132Ce
<td>133Pr
<td>134Nd
! Pm
<th>Sm
! Eu
|-----
| colspan="45" |
! 75
|
<td>122Ag
|
<td>124In
<td><div style="background: #cc99ff;">125Sn</div>
<td>126Sb
| bgcolor="#66ffcc" | 127Te
<td>128I
| bgcolor="#cc99ff" | 129Xe
<td>130Cs
<td>131Ba
<td>132La
<td>133Ce
<td>134Pr
<td>135Nd
|
<td>137Sm
|
! 64
|-----
| colspan="45" |
! 76
|
<td>123Ag
<td>124Cd
<td>125In
| bgcolor="#ffff33" | 126Sn
| bgcolor="#cc99ff" | 127Sb
| bgcolor="#ff9999" | 128Te
| bgcolor="#ffff33" | 129I
| bgcolor="#ff9999" | 130Xe
| bgcolor="#cc99ff" | 131Cs
| bgcolor="#ff9999" | 132Ba
<td>133La
| bgcolor="#cc99ff" | 134Ce
<td>135Pr
<td>136Nd
<td>137Pm
<td>138Sm
<td>139Eu
! Gd
|-----
| colspan="46" |
! 77
|
 || 
<td>126In
<td>127Sn
<td>128Sb
| bgcolor="#66ccff" | 129Te
<td>130I
| bgcolor="#66ccff" | 131Xe
| bgcolor="#cc99ff" | 132Cs
| bgcolor="#cc99ff" | 133Ba
<td>134La
<td>135Ce
<td>136Pr
<td>137Nd
<td>138Pm
<td>139Sm
<td>140Eu
|
! 65
|-----
| colspan="47" |
! 78
|
<td>127In
<td>128Sn
<td>129Sb
| bgcolor="#ff9999" | 130Te
| bgcolor="#cc99ff" | 131I
| bgcolor="#ff9999" | 132Xe
| bgcolor="#ff9999" | 133Cs
| bgcolor="#ff9999" | 134Ba
<td>135La
| bgcolor="#ff9999" | 136Ce
<td>137Pr
<td>138Nd
<td>139Pm
<td>140Sm
<td>141Eu
<td>142Gd
! Tb
<th>66
|-----
| colspan="47" |
! 79
|
<td>128In
<td>129Sn
<td>130Sb
| bgcolor="#cc99ff" | <div style="background: #ffffff;">131Te</div>
<td>132I
| bgcolor="#cc99ff" | 133Xe
<td>134Cs
| bgcolor="#cc99ff" | 135Ba
<td>136La
| bgcolor="#cc99ff" | 137Ce
<td>138Pr
<td>139Nd
<td>140Pm
<td>141Sm
<td>142Eu
<td>143Gd
|
! Dy
<th>67
! 68
<th>69
|-----
| colspan="47" |
! 80
|
<td>129In
<td>130Sn
<td>131Sb
| bgcolor="#cc99ff" | 132Te
<td>133I
| bgcolor="#ff9999" | 134Xe
<td>135Cs
<td>136Ba
| bgcolor="#ffff33" | 137La
| bgcolor="#ff9999" | 138Ce
<td>139Pr
| bgcolor="#cc99ff" | 140Nd
<td>141Pm
<td>142Sm
<td>143Eu
<td>144Gd
|
 || 
! Ho
<th>Er
! Tm
<th>70
|-----
| colspan="47" |
! 81
|
<td>130In
<td>131Sn
<td>132Sb
<td>133Te
<td>134I
<td>135Xe
<td>136Cs
<td>137Ba
| bgcolor="#ffcc66" | 138La
<td>139Ce
<td>140Pr
<td>141Nd
<td>142Pm
<td>143Sm
<td>144Eu
<td>145Gd
<td>146Tb
<td>147Dy
| colspan="3" |
! Yb
<th>71
|-----
| colspan="47" |
! 82
|
<td>131In
<td>132Sn
<td>133Sb
<td>134Te
<td>135I
| bgcolor="#ff9999" | 136Xe
| bgcolor="#66ff00" | 137Cs
| bgcolor="#ff9999" | 138Ba
| bgcolor="#ff9999" | 139La
| bgcolor="#ff9999" | 140Ce
| bgcolor="#ff9999" | 141Pr
| bgcolor="#ff9999" | 142Nd
| bgcolor="#66ffcc" | 143Pm
| bgcolor="#ff9999" | 144Sm
| bgcolor="#cc99ff" | 145Eu
| bgcolor="#66ccff" | 146Gd
<td>147Tb
<td>148Dy
|
<td>150Er
<td>151Tm
|
! Lu
<th>72
|-----
| colspan="47" |
! 83
|
<td>132In
<td>133Sn
<td>134Sb
<td>135Te
<td>136I
<td>137Xe
<td>138Cs
<td>139Ba
| bgcolor="#cc99ff" | 140La
| bgcolor="#66ccff" | 141Ce
<td>142Pr
| bgcolor="#ff9999" | 143Nd
| bgcolor="#66ffcc" | 144Pm
| bgcolor="#66ffcc" | 145Sm
| bgcolor="#cc99ff" | 146Eu
| bgcolor="#cc99ff" | 147Gd
<td>148Tb
<td>149Dy
<td>150Ho
<td>151Er
| colspan="3" |
! Hf
|-----
| colspan="48" |
! 84
|
<td>134Sn
<td>135Sb
<td>136Te
<td>137I
<td>138Xe
<td>139Cs
| bgcolor="#66ccff" | 140Ba
<td>141La
| bgcolor="#ffcc66" | 142Ce
| bgcolor="#66ccff" | 143Pr
| bgcolor="#ffcc66" | 144Nd
| bgcolor="#66ff00" | 145Pm
| bgcolor="#ffff33" | 146Sm
| bgcolor="#66ccff" | 147Eu
| bgcolor="#66ff00" | 148Gd
<td>149Tb
<td>150Dy
<td>151Ho
<td>152Er
<td>153Tm
<td>154Yb
<td>155Lu
|-----
| colspan="49" |
! 85
|
<td>136Sb
<td>137Te
<td>138I
<td>139Xe
<td>140Cs
<td>141Ba
<td>142La
| bgcolor="#cc99ff" | 143Ce
<td>144Pr
| bgcolor="#ffcc66" | 145Nd
| bgcolor="#66ffcc" | 146Pm
| bgcolor="#ffcc66" | 147Sm
| bgcolor="#66ccff" | 148Eu
| bgcolor="#cc99ff" | 149Gd
<td>150Tb
<td>151Dy
<td>152Ho
<td>153Er
<td>154Tm
<td>155Yb
<td>156Lu
<td>157Hf
! 73
<th>74
|-----
| colspan="50" |
! 86
|
<td>138Te
<td>139I
<td>140Xe
<td>141Cs
<td>142Ba
<td>143La
| bgcolor="#66ffcc" | 144Ce
<td>145Pr
| bgcolor="#ff9999" | 146Nd
| bgcolor="#66ffcc" | 147Pm
| bgcolor="#ffcc66" | 148Sm
| bgcolor="#66ccff" | 149Eu
| bgcolor="#ffff33" | 150Gd
<td>151Tb
<td>152Dy
<td>153Ho
<td>154Er
<td>155Tm
<td>156Yb
|
<td>158Hf
! Ta
<th>W
|-----
| colspan="51" |
! 87
|
<td>140I
<td>141Xe
<td>142Cs
<td>143Ba
<td>144La
<td>145Ce
<td>146Pr
| bgcolor="#66ccff" | 147Nd
| bgcolor="#66ccff" | <div style="background: #cc99ff;">148Pm</div>
| bgcolor="#ffcc66" | 149Sm
| bgcolor="#66ff00" | 150Eu
| bgcolor="#66ffcc" | 151Gd
<td>152Tb
<td>;;153Dy
<td>154Ho
<td>155Er
<td>156Tm
<td>157Yb
|
<td>159Hf
|-----
| colspan="51" |
! 88
|
<td>141I
<td>142Xe
<td>143Cs
<td>144Ba
<td>145La
<td>146Ce
<td>147Pr
| bgcolor="#ff9999" | 148Nd
| bgcolor="#cc99ff" | 149Pm
| bgcolor="#ff9999" | 150Sm
| bgcolor="#ff9999" | 151Eu
| bgcolor="#ffcc66" | 152Gd
| bgcolor="#cc99ff" | 153Tb
| bgcolor="#ffff33" | 154Dy
<td>155Ho
<td>156Er
<td>157Tm
<td>158Yb
|
<td>160Hf
|
<td>162W
|-----
| colspan="51" |
! 89
|
<td>142I
<td>143Xe
<td>144Cs
<td>145Ba
<td>146La
<td>147Ce
<td>148Pr
<td>149Nd
<td>150Pm
| bgcolor="#66ff00" | 151Sm
<td>152Eu
| bgcolor="#66ffcc" | 153Gd
<td>154Tb
<td>155Dy
<td>156Ho
<td>157Er
<td>158Tm
|
 || 
<td>161Hf
|
<td>163W
|-----
| colspan="52" |
! 90
|
<td>144Xe
<td>145Cs
<td>146Ba
<td>147La
<td>148Ce
<td>149Pr
| bgcolor="#ff9999" | 150Nd
| bgcolor="#cc99ff" | 151Pm
| bgcolor="#ff9999" | 152Sm
| bgcolor="#ff9999" | 153Eu
| bgcolor="#ff9999" | 154Gd
| bgcolor="#cc99ff" | 155Tb
| bgcolor="#ffcc66" | 156Dy
<td>157Ho
<td>158Er
<td>159Tm
<td>160Yb
<td>161Lu
|
 || 
<td>164W
! 75
<th>76
|-----
| colspan="52" |
! 91
|
<td>145Xe
<td>146Cs
|
<td>148La
<td>149Ce
<td>150Pr
<td>151Nd
<td>152Pm
| bgcolor="#cc99ff" | 153Sm
<td><div style="background: #66ffcc;">154Eu</div>
| bgcolor="#ff9999" | 155Gd
<td>156Tb
<td>157Dy
<td>158Ho
<td>159Er
<td>160Tm
<td>161Yb
<td>162Lu
|
 || 
<td>165W
! Re
<th>Os
! 77
|-----
| colspan="56" |
! 92
|
<td>150Ce
<td>151Pr
<td>152Nd
<td>153Pm
| bgcolor="#ff9999" | 154Sm
| bgcolor="#66ffcc" | 155Eu
| bgcolor="#ff9999" | 156Gd
| bgcolor="#66ff00" | 157Tb
| bgcolor="#ff9999" | 158Dy
<td>159Ho
| bgcolor="#cc99ff" | 160Er
<td>161Tm
<td>162Yb
| colspan="3" |
<td>166W
|
 || 
! Ir
<th>78
|-----
| colspan="56" |
! 93
|
<td>151Ce
|
 || 
<td>154Pm
<td>155Sm
| bgcolor="#66ccff" | 156Eu
| bgcolor="#ff9999" | 157Gd
<td>158Tb
| bgcolor="#66ffcc" | 159Dy
<td>160Ho
<td>161Er
<td>162Tm
<td>163Yb
<td>164Lu
|
<td>166Ta
|
 || 
<td>169Os
|
! Pt
<th>79
|-----
| colspan="56" |
! 94
| colspan="3" |
<td>154Nd
|
<td>156Sm
<td>157Eu
| bgcolor="#ff9999" | 158Gd
| bgcolor="#ff9999" | 159Tb
| bgcolor="#ff9999" | 160Dy
<td>161Ho
| bgcolor="#ff9999" | 162Er
<td>163Tm
<td>164Yb
<td>165Lu
<td>166Hf
<td>167Ta
|
 || 
<td>170Os
<td>171Ir
|
! Au
<th>80
|-----
| colspan="59" |
! 95
|
 || 
<td>157Sm
<td>158Eu
<td>159Gd
| bgcolor="#66ccff" | 160Tb
| bgcolor="#ff9999" | 161Dy
<td>162Ho
<td>163Er
<td>164Tm
<td>165Yb
<td>166Lu
<td>167Hf
<td>168Ta
|
<td>170Re
<td>171Os
<td>172Ir
<td>173Pt
|
! Hg
|-----
| colspan="61" |
! 96
|
<td>159Eu
| bgcolor="#ff9999" | 160Gd
| bgcolor="#cc99ff" | 161Tb
| bgcolor="#ff9999" | 162Dy
<td><div style="background: #66ff00;">163Ho</div>
| bgcolor="#ff9999" | 164Er
| bgcolor="#cc99ff" | 165Tm
| bgcolor="#cc99ff" | 166Yb
<td>167Lu
<td>168Hf
<td>169Ta
<td>170W
|
<td>172Os
<td>171Ir
<td>174Pt
<td>175Au
|-----
| colspan="61" |
! 97
|
<td>160Eu
<td>161Gd
<td>162Tb
| bgcolor="#ff9999" | 163Dy
<td>164Ho
<td>165Er
<td>166Tm
<td>167Yb
<td>168Lu
<td>169Hf
<td>170Ta
<td>171W
<td>172Re
<td>173Os
<td>174Ir
<td>175Pt
<td>176Au
<td>177Hg
|-----
| colspan="62" |
! 98
|
<td>162Gd
<td>163Tb
| bgcolor="#ff9999" | 164Dy
| bgcolor="#ff9999" | 165Ho
| bgcolor="#ff9999" | 166Er
| bgcolor="#cc99ff" | 167Tm
| bgcolor="#ff9999" | 168Yb
<td>169Lu
<td>170Hf
<td>171Ta
<td>172W
|
<td>174Os
<td>175Ir
<td>176Pt
<td>177Au
<td>178Hg
|-----
| colspan="63" |
! 99
|
<td>164Tb
<td>165Dy
| bgcolor="#66ff00" | <div style="background: #cc99ff;">166Ho</div>
<td>167Er
| bgcolor="#66ccff" | 168Tm
<td>169Yb
| bgcolor="#cc99ff" | 170Lu
<td>171Hf
<td>172Ta
<td>173W
<td>174Re
<td>175Os
<td>176Ir
<td>177Pt
<td>178Au
<td>179Hg
! 81
|-----
| colspan="64" |
! 100
|
| bgcolor="#cc99ff" | 166Dy
<td>167Ho
| bgcolor="#ff9999" | 168Er
| bgcolor="#ff9999" | 169Tm
| bgcolor="#ff9999" | 170Yb
<td>171Lu
| bgcolor="#66ffcc" | 172Hf
<td>173Ta
<td>174W
<td>175Re
<td>176Os
<td>177Ir
<td>178Pt
<td>179Au
<td>180Hg
! Tl
<th>82
|-----
| colspan="64" |
! 101
|
<td>167Dy
<td>168Ho
| bgcolor="#cc99ff" | 169Er
| bgcolor="#66ffcc" | 170Tm
| bgcolor="#ff9999" | 171Yb
<td>172Lu
<td>173Hf
<td>174Ta
<td>175W
<td>176Re
<td>177Os
<td>178Ir
<td>179Pt
|
<td>181Hg
|
! Pb
|-----
| colspan="65" |
! 102
|
<td>169Ho
| bgcolor="#ff9999" | 170Er
| bgcolor="#66ffcc" | 171Tm
| bgcolor="#ff9999" | 172Yb
| bgcolor="#66ffcc" | 173Lu
| bgcolor="#ffcc66" | 174Hf
<td>175Ta
<td>176W
<td>177Re
<td>178Os
<td>179Ir
<td>180Pt
<td>181Au
<td>182Hg
|-----
| colspan="65" |
! 103
|
<td>170Ho
<td>171Er
| bgcolor="#cc99ff" | 172Tm
| bgcolor="#ff9999" | 173Yb
| bgcolor="#66ffcc" | 174Lu
| bgcolor="#66ccff" | 175Hf
<td>176Ta
<td>177W
<td>178Re
<td>179Os
<td>180Ir
<td>181Pt
<td>182Au
<td>183Hg
<td>184Tl
<td>185Pb
! 83
|-----
| colspan="66" |
! 104
|
| bgcolor="#cc99ff" | 172Er
<td>173Tm
| bgcolor="#ff9999" | 174Yb
| bgcolor="#ff9999" | 175Lu
| bgcolor="#ff9999" | 176Hf
| bgcolor="#cc99ff" | 177Ta
| bgcolor="#66ccff" | 178W
<td>179Re
<td>180Os
<td>181Ir
<td>182Pt
<td>183Au
<td>184Hg
<td>185Tl
<td>186Pb
! Bi
|-----
| colspan="66" |
! 105
|
<td>173Er
<td>174Tm
<td><div style="background: #cc99ff;">175Yb</div>
<td>176Lu
<td>177Hf
<td>178Ta
<td>179W
<td>180Re
<td>181Os
<td>182Ir
<td>183Pt
<td>184Au
<td>185Hg
<td>186Tl
<td>187Pb
|
! 84
|-----
| colspan="67" |
! 106
|
<td>175Tm
<td>176Yb
| bgcolor="#66ffcc" | 177Lu
| bgcolor="#66ff00" | 178Hf
| bgcolor="#66ffcc" | 179Ta
| bgcolor="#ff9999" | 180W
<td>181Re
<td>182Os
<td>183Ir
<td>184Pt
<td>185Au
<td>186Hg
<td>187Tl
<td>188Pb
<td>189Bi
! Po
<th>85
|-----
| colspan="67" |
! 107
|
<td>176Tm
<td>177Yb
<td>178Lu
| bgcolor="#66ccff" | 179Hf
<td>180Ta
| bgcolor="#66ffcc" | 181W
<td>182Re
<td>183Os
<td>184Ir
<td>185Pt
<td>186Au
<td>187Hg
<td>188Tl
<td>189Pb
<td>190Bi
|
! At
|-----
| colspan="68" |
! 108
|
<td>178Yb
<td>179Lu
<td><div style="background: #ff9999;">180Hf</div>
| bgcolor="#ff9999" | 181Ta
| bgcolor="#ff9999" | 182W
| bgcolor="#66ccff" | 183Re
| bgcolor="#ff9999" | 184Os
<td>185Ir
<td>186Pt
<td>187Au
<td>188Hg
<td>189Tl
<td>190Pb
<td>191Bi
|-----
| colspan="69" |
! 109
|
<td>180Lu
| bgcolor="#66ccff" | 181Hf
<td>182Ta
<td>183W
| bgcolor="#66ffcc" | 184Re
| bgcolor="#66ccff" | 185Os
<td>186Ir
<td>187Pt
<td>188Au
<td>189Hg
<td>190Tl
<td>191Pb
<td>192Bi
<td>193Po
<td>194At
|-----
| colspan="70" |
! 110
|
<td>182Hf
| bgcolor="#cc99ff" | 183Ta
| bgcolor="#ff9999" | 184W
| bgcolor="#ff9999" | 185Re
| bgcolor="#ffcc66" | 186Os
<td>187Ir
| bgcolor="#66ccff" | 188Pt
<td>189Au
<td>190Hg
<td>191Tl
<td>192Pb
<td>193Bi
<td>194Po
<td>195At
! 86
|-----
| colspan="70" |
! 111
|
<td>183Hf
<td>184Ta
<td>185W
| bgcolor="#ffff33" | 186Re
| bgcolor="#ff9999" | 187Os
| bgcolor="#cc99ff" | 188Ir
<td>189Pt
<td>190Au
<td>191Hg
<td>192Tl
<td>193Pb
<td>194Bi
<td>195Po
<td>196At
! Rn
|-----
| colspan="70" |
! 112
|
<td>184Hf
<td>185Ta
| bgcolor="#ff9999" | 186W
| bgcolor="#ffcc66" | 187Re
| bgcolor="#ff9999" | 188Os
| bgcolor="#66ccff" | 189Ir
| bgcolor="#ffcc66" | 190Pt
<td>191Au
<td>192Hg
<td>193Tl
<td>194Pb
<td>195Bi
<td>196Po
<td>197At
|
! 87
|-----
| colspan="70" |
! 113
|
<td>185Hf
<td>186Ta
<td>187W
<td>188Re
<td><div style="background: #ff9999;">189Os</div>
<td>190Ir
| bgcolor="#cc99ff" | 191Pt
<td>192Au
<td>193Hg
<td>194Tl
<td>195Pb
<td>196Bi
<td>197Po
<td>198At
|
! Fr
|-----
| colspan="71" |
! 114
|
 ||  || bgcolor="#66ccff" | 188W
| bgcolor="#cc99ff" | 189Re
<td>190Os
<td>191Ir
| bgcolor="#ff9999" | 192Pt
<td>193Au
| bgcolor="#66ff00" | 194Hg
<td>195Tl
<td>196Pb
<td>197Bi
<td>198Po
<td>199At
<td>200Rn
|
! 88
|-----
| colspan="72" |
! 115
|
<td>189W
<td>190Re
<td>191Os
| bgcolor="#66ff00" | 192Ir
| bgcolor="#cc99ff" | 193Pt
| bgcolor="#cc99ff" | 194Au
| bgcolor="#cc99ff" | 195Hg
<td>196Tl
<td>197Pb
<td>198Bi
<td>199Po
<td>200At
<td>201Rn
|
! Ra
|-----
| colspan="72" |
! 116
|
<td>190W
<td>191Re
<td>192Os
| bgcolor="#66ccff" | 193Ir
| bgcolor="#ff9999" | 194Pt
<td>195Au
| bgcolor="#ff9999" | 196Hg
<td>197Tl
<td>198Pb
<td>199Bi
<td>200Po
<td>201At
<td>202Rn
<td>203Fr
|
! 89
|-----
| colspan="73" |
! 117
|
<td>192Re
| bgcolor="#cc99ff" | 193Os
<td>194Ir
| bgcolor="#cc99ff" | <div style="background: #ff9999;">195Pt</div>
<td>196Au
<td>197Hg
<td>198Tl
<td>199Pb
<td>200Bi
<td>201Po
<td>202At
<td>203Rn
<td>204Fr
|
! Ac
|-----
| colspan="74" |
! 118
|
| bgcolor="#66ffcc" | 194Os
<td>195Ir
| bgcolor="#ff9999" | 196Pt
<td>197Au
<td>198Hg
<td>199Tl
<td>200Pb
<td>201Bi
<td>202Po
<td>203At
<td>204Rn
<td>205Fr
<td>206Ra
|-----
| colspan="74" |
! 119
|
<td>195Os
<td>196Ir
<td>197Pt
| bgcolor="#cc99ff" | 198Au
| bgcolor="#ff9999" | 199Hg
| bgcolor="#cc99ff" | 200Tl
<td>201Pb
<td>202Bi
<td>203Po
<td>204At
<td>205Rn
<td>206Fr
<td>207Ra
|
! 90
|-----
| colspan="74" |
! 120
|
<td>196Os
<td>197Ir
| bgcolor="#ff9999" | 198Pt
| bgcolor="#cc99ff" | 199Au
| bgcolor="#ff9999" | 200Hg
| bgcolor="#cc99ff" | 201Tl
<td>202Pb
<td>203Bi
<td>204Po
<td>205At
<td>206Rn
<td>207Fr
<td>208Ra
<td>209Ac
! Th
|-----
| colspan="75" |
! 121
|
<td>198Ir
<td>199Pt
<td>200Au
| bgcolor="#ff9999" | 201Hg
| bgcolor="#66ccff" | 202Tl
<td><div style="background: #cc99ff;">203Pb</div>
<td>204Bi
<td>205Po
<td>206At
<td>207Rn
<td>208Fr
<td>209Ra
<td>210Ac
|
! 91
|-----
| colspan="76" |
! 122
|
<td>200Pt
<td>201Au
| bgcolor="#ff9999" | 202Hg
| bgcolor="#ff9999" | 203Tl
| bgcolor="#ffff33" | 204Pb
| bgcolor="#66ccff" | 205Bi
| bgcolor="#cc99ff" | 206Po
<td>207At
<td>208Rn
<td>209Fr
<td>210Ra
<td>211Ac
|
! Pa
|-----
| colspan="76" |
! 123
|
<td>201Pt
<td>202Au
| bgcolor="#66ccff" | 203Hg
| bgcolor="#66ffcc" | 204Tl
| bgcolor="#ffff33" | 205Pb
| bgcolor="#cc99ff" | 206Bi
<td>207Po
<td>208At
<td>209Rn
<td>210Fr
<td>211Ra
<td>212Ac
<td>213Th
|-----
| colspan="77" |
! 124
|
<td>203Au
| bgcolor="#ff9999" | 204Hg
| bgcolor="#ff9999" | 205Tl
| bgcolor="#ff9999" | 206Pb
| bgcolor="#66ff00" | 207Bi
| bgcolor="#66ffcc" | 208Po
<td>209At
<td>210Rn
<td>211Fr
<td>212Ra
<td>213Ac
<td>214Th
|-----
| colspan="77" |
! 125
|
<td>204Au
<td>205Hg
<td>206Tl
| bgcolor="#ff9999" | 207Pb
<td>208Bi
| bgcolor="#66ff00" | 209Po
<td>210At
<td>211Rn
<td>212Fr
<td>213Ra
<td>214Ac
<td>215Th
<td>216Pa
|-----
| colspan="78" |
! 126
|
<td>206Hg
<td>207Tl
| bgcolor="#ff9999" | 208Pb
| bgcolor="#ff9999" | 209Bi
| bgcolor="#66ffcc" | 210Po
<td>211At
<td>212Rn
<td>213Fr
<td>214Ra
<td>215Ac
<td>216Th
|-----
| colspan="79" |
! 127
|
<td>208Tl
<td>209Pb
<td><div style="background: #cc99ff;">210Bi</div>
<td>211Po
<td>212At
<td>213Rn
<td>214Fr
<td>215Ra
<td>216Ac
<td>217Th
|-----
| colspan="79" |
! 128
|
<td>209Tl
| bgcolor="#66ff00" | 210Pb
<td>211Bi
<td>212Po
<td>213At
<td>214Rn
<td>215Fr
<td><216Ra
<td>217Ac
<td>218Th
|-----
| colspan="79" |
! 129
|
<td>210Tl
<td>211Pb
<td>212Bi
<td>213Po
<td>214At
<td>215Rn
<td>216Fr
<td>217Ra
<td>218Ac
<td>219Th
|-----
| colspan="80" |
! 130
|
<td>212Pb
<td>213Bi
<td>214Po
| bgcolor="#ffcc66" | 215At
<td>216Rn
<td>217Fr
<td>218Ra
<td>219Ac
<td>220Th
|-----
| colspan="80" |
! 131
|
<td>213Pb
<td>214Bi
<td>215Po
<td>216At
<td>217Rn
<td>218Fr
<td>219Ra
<td>220Ac
<td>221Th
<td>222Pa
! 92
|-----
| colspan="80" |
! 132
|
<td>214Pb
<td>215Bi
<td>216Po
<td>217At
<td>218Rn
<td>219Fr
<td>220Ra
<td>221Ac
<td>222Th
<td>223Pa
! U
<th>93
|-----
| colspan="81" |
! 133
|
 || 
<td>217Po
<td>218At
<td>219Rn
<td>220Fr
<td>221Ra
<td>222Ac
<td>223Th
<td>224Pa
|
! Np
<th>94
|-----
| colspan="82" |
! 134
|
<td>218Po
<td>219At
<td>220Rn
<td>221Fr
<td>222Ra
<td>223Ac
<td>224Th
<td>225Pa
<td>226U
|
! Pu
<th>95
|-----
| colspan="83" |
! 135
|
 || 
<td>221Rn
<td>222Fr
| bgcolor="#66ccff" | 223Ra
<td>224Ac
<td>225Th
<td>226Pa
<td>227U
<td>228Np
|
! Am
|-----
| colspan="84" |
! 136
|
| bgcolor="#cc99ff" | 222Rn
<td>223Fr
| bgcolor="#cc99ff" | 224Ra
| bgcolor="#cc99ff" | 225Ac
<td>226Th
<td>227Pa
<td>228U
<td>229Np
|
 || 
! 96
|-----
| colspan="84" |
! 137
|
<td>223Rn
<td>224Fr
| bgcolor="#66ccff" | 225Ra
| bgcolor="#cc99ff" | 226Ac
| bgcolor="#66ccff" | 227Th
<td>228Pa
<td>229U
<td>230Np
|
<td>232Am
! Cm
|-----
| colspan="84" |
! 138
|
<td>224Rn
<td>225Fr
| bgcolor="#66ff00" | 226Ra
| bgcolor="#66ff00" | 227Ac
| bgcolor="#66ffcc" | 228Th
| bgcolor="#cc99ff" | 229Pa
| bgcolor="#66ccff" | 230U
<td>231Np
<td>232Pu
|-----
| colspan="84" |
! 139
|
<td>225Rn
<td>226Fr
<td>227Ra
<td>228Ac
| bgcolor="#66ff00" | 229Th
| bgcolor="#66ccff" | 230Pa
| bgcolor="#cc99ff" | 231U
<td>232Np
<td>233Pu
<td>234Am
|
! 97
<th>98
! 99
<th>100
|-----
| colspan="84" |
! 140
|
<td>226Rn
<td>227Fr
| bgcolor="#66ffcc" | 228Ra
<td>229Ac
| bgcolor="#ffff33" | 230Th
| bgcolor="#ffcc66" | 231Pa
| bgcolor="#66ff00" | 232U
<td>233Np
<td>234Pu
<td>235Am
<td>236Cm
! Bk
<th>Cf
! Es
<th>Fm
|-----
| colspan="85" |
! 141
|
<td>228Fr
<td>229Ra
<td>230Ac
| bgcolor="#cc99ff" | 231Th
| bgcolor="#cc99ff" | 232Pa
| bgcolor="#ffff33" | 233U
| bgcolor="#cc99ff" | 234Np
<td>235Pu
<td>236Am
<td>237Cm
|-----
| colspan="85" |
! 142
|
<td>229Fr
<td>230Ra
<td>231Ac
| bgcolor="#ffcc66" | 232Th
| bgcolor="#66ccff" | 233Pa
| bgcolor="#ffcc66" | 234U
| bgcolor="#66ffcc" | 235Np
| bgcolor="#66ffcc" | 236Pu
<td>237Am
<td>238Cm
<td>239Bk
<td>240Cf
<td>241Es
<td>242Fm
|-----
| colspan="86" |
! 143
|
 || 
<td>232Ac
<td>233Th
| bgcolor="#ffcc66" | 234Pa
<td><div style="background: #ffcc66;">235U</div>
<td>236Np
| bgcolor="#66ccff" | 237Pu
<td>238Am
<td>239Cm
<td>240Bk
<td>241Cf
<td>242Es
<td>243Fm
|-----
| colspan="87" |
! 144
|
 || 
| bgcolor="#66ccff" | 234Th
<td>235Pa
| bgcolor="#ffff33" | 236U
| bgcolor="#ffff33" | 237Np
| bgcolor="#66ff00" | 238Pu
<td>239Am
| bgcolor="#66ccff" | 240Cm
<td>241Bk
<td>242Cf
<td>243Es
<td>244Fm
! 101
|-----
| colspan="88" |
! 145
|
<td>235Th
<td>236Pa
| bgcolor="#cc99ff" | 237U
| bgcolor="#cc99ff" | 238Np
| bgcolor="#ffff33" | 239Pu
| bgcolor="#cc99ff" | 240Am
| bgcolor="#66ccff" | 241Cm
<td>242Bk
<td>243Cf
<td>244Es
<td>245Fm
! Md
<th>102
|-----
| colspan="88" |
! 146
|
<td>236Th
<td>237Pa
| bgcolor="#ffcc66" | 238U
| bgcolor="#cc99ff" | 239Np
| bgcolor="#66ff00" | 240Pu
| bgcolor="#66ff00" | 241Am
| bgcolor="#66ffcc" | 242Cm
<td>243Bk
<td>244Cf
<td>245Es
<td>246Fm
|
! No
<th>103
! 104
|-----
| colspan="89" |
! 147
|
<td>238Pa
<td>239U
<td>240Np
| bgcolor="#66ff00" | 241Pu
| bgcolor="#66ff00" | 242Am
| bgcolor="#66ff00" | 243Cm
<td>244Bk
<td>245Cf
<td>246Es
<td>247Fm
<td>248Md
|
! Lr
<th>Rf
! 105
|-----
| colspan="90" |
! 148
|
<td>240U
<td>241Np
| bgcolor="#ffff33" | 242Pu
| bgcolor="#66ff00" | 243Am
| bgcolor="#66ff00" | 244Cm
| bgcolor="#cc99ff" | 245Bk
| bgcolor="#cc99ff" | 246Cf
<td>247Es
<td>248Fm
<td>249Md
<td>250No
|
 || 
! Db
|-----
| colspan="91" |
! 149
|
 || 
<td>243Pu
<td>244Am
| bgcolor="#66ff00" | 245Cm
| bgcolor="#cc99ff" | 246Bk
<td>247Cf
<td>248Es
<td>249Fm
<td>250Md
<td>251No
<td>252Lr
<td>253Rf
|
! 106
|-----
| colspan="92" |
! 150
|
| bgcolor="#ffff33" | 244Pu
<td>245Am
| bgcolor="#66ff00" | 246Cm
| bgcolor="#66ff00" | 247Bk
| bgcolor="#66ffcc" | 248Cf
<td>249Es
<td>250Fm
<td>251Md
<td>252No
<td>253Lr
<td>254Rf
<td>255Ha
! Sg
<th>107
|-----
| colspan="92" |
! 151
|
<td>245Pu
<td>246Am
| bgcolor="#ffff33" | 247Cm
<td><div style="background: #66ffcc;">248Bk</div>
| bgcolor="#66ff00" | 249Cf
<td>250Es
<td>251Fm
<td>252Md
<td>253No
<td>254Lr
<td>255Rf
<td>256Ha
|
! Bh
|-----
| colspan="92" |
! 152
|
| bgcolor="#66ccff" | 246Pu
<td>247Am
| bgcolor="#ffff33" | 248Cm
| bgcolor="#66ffcc" | 249Bk
| bgcolor="#66ff00" | 250Cf
| bgcolor="#cc99ff" | 251Es
| bgcolor="#cc99ff" | 252Fm
<td>253Md
<td>254No
<td>255Lr
<td>256Rf
<td>257Ha
<td>258Sg
|
! 108
|-----
| colspan="93" |
! 153
|
 || 
<td>249Cm
<td>250Bk
| bgcolor="#66ff00" | 251Cf
| bgcolor="#66ffcc" | 252Es
| bgcolor="#cc99ff" | 253Fm
<td>254Md
<td>255No
<td>256Lr
<td>257Rf
<td>258Ha
<td>259Sg
<td>260Ns
! Hs
<th>109
|-----
| colspan="94" |
! 154
|
| bgcolor="#66ff00" | 250Cm
<td>251Bk
| bgcolor="#66ffcc" | 252Cf
| bgcolor="#66ccff" | 253Es
<td>254Fm
<td>255Md
<td>256No
<td>257Lr
<td>258Rf
<td>259Ha
<td>260Sg
<td>261Ns
|
! Mt
<th>110
|-----
| colspan="94" |
! 155
|
<td>251Cm
<td>252Bk
| bgcolor="#66ccff" | 253Cf
| bgcolor="#cc99ff" | <div style="background: #66ffcc;">254Es</div>
255Fm
256Md
257No
258Lr
259Rf
260Ha
261Sg
262Ns
263Hs
|
! Ds
111
|-----
| colspan="95" |
! 156
|
253Bk
| bgcolor="#66ccff" | 254Cf
| bgcolor="#66ccff" | 255Es
256Fm
257Md
258No
259Lr
260Rf
261Ha
262Sg
263Ns
264Hs
265Mt
|
! Uuu
|-----
| colspan="95" |
! 157
|
254Bk
255Cf
256Es
| bgcolor="#66ffcc" | 257Fm
| bgcolor="#66ccff" | 258Md
259No
260Lr
261Rf
262Ha
263Sg
264Ns
265Hs
266Mt
267Ds
|-----
| colspan="96" |
! 158
|
256Cf
257Es
<td>258Fm
<td>259Md
<td>260No
<td>261Lr
<td>262Rf
<td>263Ha
<td>264Sg
<td>265Ns
<td>266Hs
<td>267Mt
<td>268Ds
|-----
| colspan="97" |
! 159
|
 || 
<td>259Fm
<td>260Md
<td>261No
<td>262Lr
<td>263Rf
<td>264Ha
<td>265Sg
<td>266Ns
<td>267Hs
<td>268Mt
<td>269Ds
|-----
| colspan="99" |
! 160
|
 || 
<td>262No
<td>263Lr
<td>264Rf
<td>265Ha
<td>266Sg
<td>267Ns
<td>268Hs
<td>269Mt
<td>270Ds
|-----
| colspan="103" |
! 161
| colspan="4" |
<td>269Hs
<td>270Mt
<td>271Ds
<td>272Uuu
|-----
| colspan="107" |
! 162
|
<td>271Mt
<td>272Ds
|}

Kilder 
 Dataene kom fra: www2.bnl.gov/CoN/nuchart1.html via den engelske Wikipedia.

Kemi